Kaproen (hoofddeksel), een hoofddeksel, voornamelijk gedragen in de Middeleeuwen;
G. Kaproen, pseudoniem van politicus August Borms (1878 – 1946) tijdens zijn gevangenschap wegens activisme;
Kaproen (cartoonist), pseudoniem van striptekenaar Willy Vandersteen (1913 – 1990) voor zijn antisemitische spotprenten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zie ook:
Kaprun, een Oostenrijkse plaats en gemeente